Osoby o tym nazwisku:
 Siergiej Kopyłow – radziecki kolarz torowy, olimpijczyk
 Sergiusz (Kopyłow) – prawosławny biskup
 Wiktor Kopyłow – radziecki kolarz torowy